zapora – zespół środków służących do powstrzymania ruchu wojsk nieprzyjaciela
 zapora wodna – przegroda służąca do spiętrzania wody
 zapora sieciowa – sposób zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami
 Zapora – powieść szwedzkiego pisarza Henninga Mankella wydana w roku 1998.

Miejscowość w Polsce 
 Zapora – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk

Zobacz też 
 Zbiornik Zapora – sztuczny zbiornik wodny na rzece Brdzie w Polsce
 Zapora Akosombo
 Zapora Austin
 Zapora Morvi
 Hieronim Dekutowski (pseud. Zapora) – major, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN